English River – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa
 English River – rzeka w Kanadzie, w prowincji Ontario
Gminy w USA:
 English River (ang. English River Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 English River (ang. English River Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington